HMU steht für:
 Heavy-Metal-Umlaut
 Humana Milchunion
 Hawler Medical University
 HMU Health and Medical University

Hmu steht für:
 Hmu (Sprache) oder Qiandong-Miao, eine der Sprachen der Miao

hmu steht für:
 Hamap (ISO-639-3-Code), Varietät von Adang, Papuasprache auf dem Alor-Archipel, Kleine Sundainseln, Indonesien

Abkürzung